L'edizione 1958-59 della Hovedserien vide la vittoria finale del Lillestrøm.

Capocannoniere del torneo fu Reidar Sundby (Larvik Turn), con 13 reti.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Finale scudetto

replay

Verdetti
Lillestrøm Campione di Norvegia 1958-59.
Asker, Årstad, Freidig e Kapp retrocesse in Landsdelsserien.

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
Eliteserien